Space Art steht für:

 Space Art (Kunstrichtung), ein Kunststil
 Space Art (Sendereihe), Sendereihe des BR (1997–2010)
 Space Art (Band), französische Popband